

Toponyme 

 Bettendorf, une municipalité allemande du Rhin-Lahn
 Bettendorf, une commune française du Haut-Rhin
 Bettendorf, une commune du Luxembourg
 Bettendorf, une ville de l’État de l’Iowa aux États-Unis